Ботнарь () — молдавская фамилия:

 Ботнарь, Виталий Валерьевич (род. 2001) — российский и молдавский футболист.
 Ботнарь, Юрий (род. 1951) — дирижёр.

 Анатолий (Ботнарь) (Георгий Фомич Ботнарь; род. 1950) — епископ РПЦ; архиерей Православной церкви Молдовы, архиепископ Кагульский и Комратский.